Le terme d'armée chinoise peut désigner plusieurs forces armées différentes selon les époques :

Époque impériale 
 Plusieurs armées dynastiques dont celles des Royaumes combattants, celle de la Chine unifiée sous Qin Shi Huang et celles des Trois Royaumes ;
 L' ;
 L' comprenant :
 l'armée de l'Étendard vert,
 l'armée des Huit Bannières, recrutée parmi les sujets mandchous et mongols de la dynastie Qing,
 l'Armée toujours victorieuse,
 l'armée de Xiang,
 l'armée de Beiyang,
 la Nouvelle Armée.

Époque républicaine 

 L'Armée nationale révolutionnaire, force armée du Kuomintang puis armée officielle de la république de Chine ;
 Les armées des seigneurs de la guerre chinois ;
 L'armée collaborationniste chinoise au service du Japon pendant la seconde guerre sino-japonaise de 1937 à 1945 ;

Il y a actuellement deux armées chinoises :

 l'Armée populaire de libération de la république populaire de Chine ;
 l'Armée de la république de Chine à Taiwan.

Voir aussi 
 L'armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang.
 Histoire militaire de la Chine de 1832 à 1949.
 .